La bataille de Tuthill a eu lieu en deux occasions :
 Bataille de Tuthill en 1401 ;
 Bataille de Tuthill en 1461.